Municipio de Smith puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Smith (condado de Cleveland, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleveland.
 Municipio de Smith (condado de Cross, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cross.
 Municipio de Smith (condado de Dallas, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Dallas.
 Municipio de Smith (condado de Lincoln, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lincoln.
 Municipio de Smith (condado de Saline, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Saline.
 Municipio de Smith (condado de Duplin, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Duplin.
 Municipio de Smith (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Towner.
 Municipio de Smith (condado de Brule, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brule.
 Municipio de Smith (condado de Greene, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Smith (condado de Posey, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Posey.
 Municipio de Smith (condado de Whitley, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Whitley.
 Municipio de Smith (condado de Thomas, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Thomas.
 Municipio de Smith (condado de Dade, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Dade.
 Municipio de Smith (condado de Worth, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Worth.
 Municipio de Smith (condado de Belmont, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Belmont.
 Municipio de Smith (condado de Mahoning, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Mahoning.
 Municipio de Smith (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.